Киракося́н () — армянская фамилия. Происходит от мужского личного имени Киракос (армянский вариант имени Георгий). Известные носители:

 Киракосян, Аветик (род. 1983) — армянский футболист.
 Киракосян, Акоп Гургенович (род. 1948) — продюсер, режиссёр мультипликационных фильмов.
 Киракосян, Арман Джонович (1956—2019) — армянский политический деятель, министр иностранных дел.
 Киракосян, Армен Арамович (род. 1960) — армянский политик.
 Киракосян, Ашот (род. 1957) — советский футболист и армянский тренер.
 Киракосян, Барсег Артёмович (род. 1982) — российский футболист.
 Киракосян, Богдан Мурадович (1912—1972) — заслуженный архитектор Аджарской АССР.
 Киракосян, Вреж Сарибекович (род. 1983) — армянский художник, писатель, мотивационный оратор-инвалид.
 Киракосян, Гарегин (род. 1995) — армянский футболист.
 Киракосян, Джон Саакович (1929—1985) — армянский историк, доктор исторических наук.
 Киракосян, Карине Гегамовна (род. 1960) — армянский политик.
 Киракосян, Михаил Меружанович (род. 1985) — российский фотограф армянского происхождения.
 Киракосян, Оганес Гарникович (род. 1956) — советский и армянский футболист.
 Киракосян, Поль (в некоторых источниках встречается фамилия Гирагосян; 1926—1993) — ливанский художник армянского происхождения.
 Киракосян, Тигран (род. 1991) — армянский самбист.

См. также 
 Кирокосян